Five Nights at Freddy’s AR: Special Delivery (), известна также как «FNaF AR» — мобильная игра с дополнительной реальностью от первого лица, разработанная компанией Illumix в сотрудничестве со Скоттом Коутоном. Это второй спин-офф серии Five Nights at Freddy’s, первый из которых FNaF World, а третий Freddy in Space 2. Игра была выпущена 25 ноября 2019 года на iOS и Android.

Игровой процесс 
В игре есть основанный на местоположении игровой процесс дополнительной реальности, похожий на Pokémon Go. Многочисленные неисправные аниматроники отправляются в дом игрока, из которого игрок должен выжить. В игре есть много аниматроников из основной серии игр. Игрок имеет в своем распоряжении множество инструментов, включая фонарик, управляемый удар и так далее. Игрок также может разобрать аниматроников на запчасти и сделать своих собственных аниматроников, чтобы отправить их домой своим друзьям. Иногда игроку приходится собирать остатки, но сбор остатков тени заставляет тень Бонни атаковать. Игра получает непрерывные обновления, добавляя новых персонажей, скины для аниматроников и другие новые возможности геймплея.

Сюжет 
Он начинается с простой ссылки подписаться на сервис Fazbear Funtime, чтобы вы больше никогда не были одиноки. Но когда история начнет разворачиваться, игроки поймут, что они, возможно, подписались на большее, чем рассчитывали. Неисправные аниматроники доставляются к их порогам для пугающих встреч. В папке «Входящие» содержится множество советов по решению этой проблемы, а также некоторые электронные письма, не предназначенные для отправки игроку. Одна серия электронных писем рассказывает о мужчине по имени Луис, пытающемся сообщить женщине Несс о сообщениях красного флага, вызванных ее оскорбительными и вредными поисковыми словами. Электронные письма могут предполагать, что она находится под контролем Гличтрапа, антагониста из Five Nights at Freddy’s: Help Wanted планируя один из своих зловещих планов. Другая серия электронных писем рассказывает о сотрудниках Fazbear Entertainment, которые работали над предыдущими аниматрониками, чтобы сканировать свои печатные платы для использования в Help Wanted и проектировать схемы аниматроников в текущей игре. Он показывает вирус, распространяющийся по цепям, в основном предполагаемый Фредди

Разработка игры 
В августе 2018 года Скотт Коутон объявил, что заключил сделку с игровой студией AR заявив, что «работа над AR игрой идет полным ходом, и хотя я пока не собираюсь раскрывать какие-либо подробности игрового процесса, я скажу, что надвигающаяся гибель чего-то, охотящегося за вами, не даст вам уснуть по ночам». Позже выяснилось, что команда разработчиков это компания Illumix из Калифорнии. 6 сентября 2019 года на YouTube-канал Illumix был загружен тизер-трейлер, за которым последовал анонсирующий трейлер через неделю, 13 сентября, стало раскрыто название. 

Игра была выпущена бесплатно для iOS и Android 25 ноября 2019 года. Релиз включал трейлер с участием Маркиплаера, популярного ютубера, хорошо известного своими различными игровыми процессами Five Nights at Freddy’s и фанатскими играми, связанными с FNaF.

Музыка 
Леон Рискин вернулся, чтобы сочинить музыку для FNaF AR: Special Delivery после того, как сочинил для Five Nights at Freddy’s: Sister Location, Freddy Fazbear’s Pizzeria Simulator, Ultimate Custom Night и Five Nights at Freddy’s: Help Wanted.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 FNaF AR: Special Delivery - официальный трейлер анонса на YouTube

Компьютерные игры по алфавиту
Five Nights at Freddy’s
Компьютерные игры 2018 года
Игры для Android
Игры для iOS
Survival horror
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные игры, разработанные в США
Приложения с дополненной реальностью